Gianni Lanzinger (1941) – avvocato e politico italiano
 Matthias Lanzinger (1980) – sciatore austriaco